Crna Reka (dopływ Timoku)
 Crna Reka (dopływ Wardaru)